Urohendersoniella är ett släkte av svampar. Urohendersoniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Urohendersoniella